Шамино — название населённых пунктов в России:

 Шамино — посёлок в Шебекинском районе Белгородской области.
 Шамино — деревня в Воскресенском районе Нижегородской области.
 Шамино — деревня в городском округе Сокольский Нижегородской области.
 Шамино — деревня в Уренском районе Нижегородской области.
 Шамино — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.